Stacchiotti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Raphaël Stacchiotti (* 1992), luxemburgischer Schwimmer
 Riccardo Stacchiotti (* 1991), italienischer Radrennfahrer